Onderdistrict in Indonesië
 Pandak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bantul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pandak (Baturraden), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pandak (Makmur), een plaats en  bestuurslaag in het regentschap Bireuen in de provincie Atjeh
 Pandak (Sidoharjo), een plaats en  bestuurslaag in Indonesië
 Pandak (Sumpiuh), een plaats en  bestuurslaag in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pandak (Klabang), een plaats en  bestuurslaag in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java